Il detentore del titolo Pete Sampras ha perso nei quarti di finale contro Richard Krajicek.

Richard Krajicek ha battuto in finale MaliVai Washington 6-3, 6-4, 6-3.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1996
ATP Tour 1996